Mužská dvouhra Abierto Mexicano Telcel 2019 probíhala na přelomu února a března 2019. Do singlové soutěže acapulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl argentinský tenista Juan Martín del Potro, který navzdory přijetí divoké karty před začátkem turnaje odstoupil pro zranění.

Vítězem se stal 23letý Australan Nick Kyrgios, jenž ve finále zdolal 21letou německou světovou trojku Alexandra Zvereva po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V průběhu turnaje Kyrgios figuroval na 72. příčce žebříčku. Na cestě soutěží vyřadil tři členy elitní světové desítky. Ve druhém kole svedl tříhodinovou bitvu se světovou dvojkou Rafaelem Nadalem, jemuž v tiebreaku rozhodující sady odvrátil tři mečboly. Ze semifinále pak postoupil přes devátého hráče pořadí Johna Isnera. V probíhající sezóně si Australan připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2019